Borough United FC est un ancien club gallois de football.

Historique 
Il a remporté la Coupe du Pays de Galles en 1963 et a participé à la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe l'année suivante. Le club disparait en 1969.

Club de football disparu au pays de Galles
Club de football fondé en 1952
Club de football disparu en 1969